El término Zeitgeist puede referirse a:

Música
 Zeitgeist, el álbum musical de Mark Latimer.
 Zeitgeist, el álbum musical de The Levellers.
 Zeitgeist, el sexto álbum de estudio de The Smashing Pumpkins.

Cine
 Zeitgeist: La Película, film documental publicado por Peter Joseph en el año 2007.
 Zeitgeist: Addendum, segunda entrega del film documental, publicado por Peter Joseph en el año 2008 y a partir del cual nace el Movimiento Zeitgeist.
 Zeitgeist Moving Forward, tercera entrega del film documental, publicado por Peter Joseph en el año 2011.

Personajes de ficción
 Zeitgeist (cómic), un supervillano de la Marvel Comics.

Activismo
Movimiento Zeitgeist